Brook Robert Lopez (ur. 1 kwietnia 1988 w North Hollywood) – amerykański koszykarz występujący na pozycji środkowego, obecnie zawodnik Milwaukee Bucks.

Życiorys 
W 2006 wystąpił w meczu gwiazd amerykańskich szkół średnich - McDonald’s All-American.

Brook ma brata bliźniaka Robina Lopeza, który także występuje w NBA. W razem z nim uczęszczał do szkoły średniej w San Joaquin Memorial. Wspólnie z bratem na swój college wybrał Stanford. W 2008 przystąpił do draftu NBA, gdzie został wybrany z 10-tym numerem przez New Jersey Nets.

W dniu 22 czerwca 2017 Lopez został sprzedany do Los Angeles Lakers wraz z prawami do Kyle'a Kuzmy, w zamian za D'Angelo Russella i Timofieja Mozgowa.

17 lipca 2018 został zawodnikiem Milwaukee Bucks.

Osiągnięcia 
Stan na 22 lipca 2021, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Uczestnik rozgrywek:
 Sweet Sixteen turnieju NCAA (2008)
 turnieju NCAA (2007, 2008)
 Zaliczony do:
 I składu:
 Pac-10 (2008)
 turnieju Pac-10 (2008)
 najlepszych pierwszorocznych zawodników Pac-10 (2007)
 III składu All-American (2008 przez AP, NABC)
 składu All-Pac-10 Honorable Mention (2007)

 NBA
  Mistrz NBA (2021) 
 Uczestnik:
 meczu gwiazd NBA (2013)
 Rising Stars Challenge (2009, 2010)
 Zaliczony do:
 I składu debiutantów NBA (2009)
 II składu defensywnego NBA (2020)
 Lider play-off w średniej bloków (2013)
 Zawodnik miesiąca konferencji wschodniej NBA (30.03.2015, 6.04.2015, 4.01.2016)
 Debiutant miesiąca NBA (styczeń, luty 2009)

 Reprezentacja
 Uczestnik mistrzostw świata (2019 – 7. miejsce)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2019/20

Sezon regularny

Play-offy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na nba.com 

Amerykańscy koszykarze
Bliźnięta
Koszykarze NCAA All-American
Koszykarze Los Angeles Lakers
Koszykarze New Jersey Nets
Koszykarze Brooklyn Nets
Koszykarze Milwaukee Bucks
McDonald’s High School All-Americans
Koszykarze Parade High School All-Americans
Koszykarze Stanford Cardinals
NBA All-Stars
Urodzeni w 1988